Gian Carlo Menotti, compositor italià.
 César Luis Menotti, jugador i entrenador de futbol argentí.